Forever More peut désigner :
 Forever More, un album ;
 Forever More, un groupe.

Voir aussi 
 Forevermore, un album du groupe britannique Whitesnake